Александр Николаевич Виноградов:
 Виноградов, Александр Николаевич (в монашестве — Алексий; 1845—1919) — исследователь церковной архитектуры и живописи и китаевед.
 Виноградов, Александр Николаевич (1918—1988) — советский футболист, хоккеист.
 Виноградов, Александр Николаевич — доктор наук. Примечания